Il doppio  dello  Sparkassen Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Leonardo Tavares e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma solo Tavares ha giocato in coppia con Frederico Gil, ma ha perso in semifinale contro Martin Emmrich e Andreas Siljeström.

Emmrich e Siljeström hanno battuto in finale Olivier Charroin e Stéphane Robert 0–6, 6–4, [10–7].

Teste di serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (campioni)
  Michail Elgin /  Tejmuraz Gabašvili (semifinali)

  Brian Battistone /  Tomasz Bednarek (primo turno)
  Yves Allegro /  Andreas Beck (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Sparkassen Open 2011